Nejc Ašič, slovenski kulturni delavec, * 22. februar 1996

Je idejni vodja pevskega tekmovanja Slovenska nota.

Vodenje lokalnih prireditev 
 Finalni večer Slovenske note 2021
 Javna predstavitev finalistov Slovenske note 2021
Promocijski koncert Slovenske note 2020
Slovenska nota 2019
Prostovoljec zasavske regije 2019
Občinska proslava Občine Hrastnik 2018

Priznanja 

 2020: bronasto priznanje Občine Hrastnik za delo in uspehe na kulturnem področju.

Bibliografija 

Javno množično sramotenje na slovenskih spletnih omrežjih: kvalitativna multipla študija primera (2022). Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta.
"Differences in some social perceptions between homosexual and heterosexual young Slovenian men" (sodelovanje na 13. konferenci Alps Adria Psychology Conference 27. - 29. september 2018)
 Ideje, ideologije, ideali: aktivizem in nosilci alternativnih družbenih gibanj v Sloveniji. KUD Esko. 2019. ("Socialnopsihološki oris današnjih aktivistov v Sloveniji" in "Aktivizem za enakopravnost spolov")
 Kako spodbujati zaposlene: psihološki pristopi od A do Ž. Filozofska fakulteta. 2019. ("Supervizija")

Sklici

Zunanje povezave 
Televizija ETV (21. avgust 2017). Gost tedna, Nejc Ašič, YouTube
Televizija ETV (13. oktober 2017). Med notami, Slovenska nota, YouTube
MCH TV (20. april 2020). MCH TV, Nejc Ašič, YouTube
Planet TV (15. november 2021). PIA KATARINA in NEJC AŠIČ - Jutro na Planetu - PLANET TV - Intervju, YouTube

Slovenski kulturni delavci
Diplomiranci Filozofske fakultete v Ljubljani